Un concours de hacking est une série d'épreuves où il est proposé aux participants de tester leurs connaissances et compétences en sécurité informatique, dans un but ludique et/ou didactique. Il s'agit généralement de systèmes informatiques accessibles par un réseau qui contiennent volontairement des failles que les participants doivent exploiter pour gagner des points.

Le but est de mettre en pratique sur des cas qui se rapprochent le plus possible du réel des connaissances acquises de manière théorique.

La plupart de ces concours est lancé par des passionnés, sur un site web ou lors de manifestations ayant un rapport avec le monde de la sécurité informatique. Quelques-uns sont initiés par des éditeurs logiciels qui veulent tester la sécurité de leur produit, ou qui en font une action de communication en mettant au défi la communauté de "casser" leur système en échange d'une somme d'argent importante.

Annexes

Articles connexes 
 Sécurité des systèmes d'information

Liens externes 
 Challenges du projet Honeynet
 www.root-me.org - challenges, wargames, capture the flag, le tout en français et en anglais
 Challenge W3Challs - 74 challenges orientés Hacking
 Newbie Contest - Site francophone de challenges de hacking
 hackdumb.com - challenges réalistes inspirés de concours de hacking
Challenge Richelieu -challenge de cybersécurité de la DGSE sur la cryptographie
PwnTillDawn - Plateforme proposant des compétitions CTF et un environnement pour s'entraîner

Hacking (sécurité informatique)